Ilija Jakovljević (hrvatski književnik)
Ilija Jakovljević (katolički svećenik)